Dodge () — марка автомобилей, производимых американской компанией Chrysler. Под маркой Dodge выпускаются легковые автомобили, пикапы, внедорожники и коммерческие автомобили. Компания была основана в 1900 году братьями Додж для выпуска автомобильных комплектующих. В 1914 году начался выпуск собственных автомобилей. Компания Dodge в 1928 году была продана корпорации Chrysler, с 1997 до 2008 года входила в состав альянса DaimlerChrysler, а сейчас является частью компании Fiat-Chrysler LLC. На новом логотипе Dodge изображена надпись «Dodge» с двумя красными полосами; старый логотип (голова толсторога) теперь используется на автомобилях марки Ram.

История

1900—1942 

Компания Dodge была основана в 1900 году братьями Джоном и Горасом Додж. Её основной деятельностью стал выпуск комплектующих для развивающейся автомобильной промышленности. Добившись успеха в этой сфере, братья Додж решили, что пора начать производство собственного автомобиля.

Первая машина Dodge Brothers, которую позже шутливо прозвали Старушка Бетси, покинула завод 14 ноября 1914 года — а вслед за ней до конца года Доджи произвели еще 249 точно таких же автомобилей. К 1920 году компания занимала второе место по выпуску автомобилей после компании Ford, но в том же 1920 оба брата скончались, и новым главой компании стал Фред Дж. Хейнс. Состояние братьев Додж было солидным — по 20 с лишним миллионов долларов у каждого. Наследниками братьев стали вдовы, которые получили по 50 % уставного капитала. Но обе вдовы предпринимательскими талантами не обладали, и дела компании пошли на спад. В 1925 году вдовы продали её инвестиционной группе Dillon, Read & Co за 146 миллионов долларов. Несмотря на усилия новых владельцев, Dodge терял позиции на рынке, и инвесторы начали поиск покупателя для компании. Этим человеком стал Уолтер Крайслер, и в 1928 году компания Dodge вошла в состав корпорации Chrysler.

1942—1945 

Во время Второй мировой войны компания Dodge занималась преимущественно выпуском тяжёлых джипов (серии WC и WF), а также производством авиационных двигателей. Dodge WC поставлялся в СССР по ленд-лизу и на жаргоне шоферов назывался «Додж три четверти» из-за своей грузоподъёмности 750 кг (по аналогии с «полуторкой» ГАЗ-ММ).

1945—1980 

В конце 1945 года возобновился выпуск гражданских автомобилей. Как и другие американские автопроизводители, Dodge предложил покупателям довоенные модели.

Самыми известными моделями марки Dodge 1960-70-х годов были спортивные купе Challenger и Charger. В попытке закрепиться в сегменте компактных машин компания стала продавать японскую малолитражку Mitsubishi Colt под своей маркой Dodge Colt. Продолжился выпуск Dodge WC под названием Dodge Power Wagon. В дальнейшем этот автомобиль послужил основой семейству пикапов, в том числе и Dodge Ram.

1980—1992 

В конце 1970-х годов Chrysler оказался в глубоком кризисе. Однако, получив государственную помощь, Chrysler сумел избежать банкротства. В рамках программы выхода из кризиса было создано несколько новых «антикризисных» моделей, например седан Dodge Aries и минивэн Dodge Caravan, который стал основоположником нового класса автомобилей.

1992—1998 
В 1992 году был представлен мощный спортивный автомобиль Viper, ставший первой моделью концепции «Новый Додж» («The New Dodge»). Еще одним совершенно новым автомобилем был седан Dodge Intrepid. Самой популярной моделью марки в 1990-х годах был компактный седан Dodge Neon, дебютировавший в 1995 году.

1998—2008 
После создания в 1998 году объединения DaimlerChrysler, автомобили Dodge стали позиционироваться как более доступные, по сравнению с машинами других марок концерна, а также как мощные и спортивные. Был полностью обновлен модельный ряд компании. На смену популярному «Неону» пришёл кроссовер Dodge Caliber, созданный в сотрудничестве с компанией Mitsubishi Motors. Однако, в 2007 году контракт с японской стороной был расторгнут и активы компании временно перешли к Chrysler LLC.

с 2008 
Финансовый кризис конца 2000-х годов коснулся Chrysler сильнее всего. К началу 2009 года компания находилась на грани банкротства и собиралась закрыть все свои производственные и торговые заведения. Тем не менее, вскоре нашёлся покупатель в лице итальянской компании FIAT, и с 2010 года деятельность возобновилась под новым патронажем. Одновременно, FIAT принялся внедрять на североамериканский рынок автомобили собственной марки, а на европейский — Dodge и Jeep в ином ребрендинге. В середине 2010-х произошли сокращения многих моделей, больше всего они затронули Dodge и Chrysler. Jeep, Ram и сам Fiat же, наоборот, продолжили быть конкурентоспособными на домашнем рынке компании.

Модельный ряд

Современный модельный ряд

Легковые автомобили

Минивэны

Кроссоверы 

C 2003 года на североамериканском рынке начали продавать Dodge Sprinter. Внешне версию Dodge от аналогичного Mercedes-Benz отличает новая решётка радиатора, упрощённая базовая комплектация и ряд других изменений. Большую часть собирают на американском заводе в Гаффни параллельно с Freightliner Sprinter из машинокомплектов (SKD), а часть импортируют из Германии. На Sprinter устанавливают только турбодизель 2,7 л R5 10V с системой Common Rail (154 л. с. 330 Нм), агрегатированный с 5-ступенчатой АКПП.

Концепты 
 Dodge Hornet (2006)
 Dodge Rampage (2006)
 Dodge Challenger (2006)
 Dodge Scooter (2005)
 Dodge Caliber (2005)
 Dodge Sling Shot (2004)
 Dodge Magnum SRT-8 (2003)
 Dodge Tomahawk (2003)
 Dodge Durango Hemi (2003)
 Dodge Kahuna and Avenger (2003)
 Dodge Neon SRT (2002)
 Dodge M80 (2002)
 Dodge Razor (2002)
 Dodge PowerBox (2001)
 Dodge Charger (1999)
 Dodge Intrepid ESX (1999)
 Dodge Copperhead (1997)
 Dodge Polycar (1980)
 Dodge M4S (1984)

Dodge в России 
Официальные продажи автомобилей марки Dodge в России начались в 2006 году. В августе 2014 года официальные продажи были прекращены.

Продажи новых автомобилей через сеть официальных дилеров в России:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт бренда
 Подборка креативной рекламы Dodge
 

Автомобилестроительные компании США
Chrysler